Chaulet est un patronyme porté notamment par :

 Emmanuelle Chaulet (1961-), actrice française ;
 Georges Chaulet (1931-2012), écrivain français ;
 Georges Jean Albert Chaulet (1858-1925), homme politique français ;
 Hector-Albert Chaulet d'Outremont (1825-1884), évêque français ;
 Philippe Chaulet (1942-), homme politique français ;
 Pierre Chaulet (1930-2012), médecin algérien d'origine française, résistant durant la guerre d'Algérie aux côtés du FLN.

Toponyme 

 Chaulet, sommet du massif du Mézenc, situé dans les départements de la Haute-Loire et de l'Ardèche.

Homonymie de patronyme